TIV est un sigle pouvant désigner :
 Tramways d'Ille et Vilaine ;
 Tableau Indicateur de Vitesse : un indicateur utilisé pour la signalisation ferroviaire en France ;
 Tableau Indicateur de Vitesse : un indicateur utilisé pour la signalisation du métro de Paris.

Voir aussi